Paradise () может значить следующее:

  — альбом Коди Симпсона.
 «Paradise» — компьютерная игра в жанре квеста.
 Paradise — третий мини-альбом американской певицы и автора песен Lana Del Rey.
 «Paradise» — второй сингл британской группы Coldplay из их пятого студийного альбома Mylo Xyloto.
 «Paradise City» — сингл американской рок-группы Guns N’ Roses.
 «Paradise is Here» — песня, написанная Полом Брэди и выпущенная на его альбоме 1987 года Primitive Dance.
 Paradise Lost — метал-группа из Великобритании.
 Paradise (What About Us?) — мини-альбом группы Within Temptation, в составе которого вышел первый сингл с альбома Hydra.
 «Paradise» — песня американского рэпера LL Cool J с участием американского R&B певца Амери.

См. также